

Canada 
 , un canton en Ontario.

États-Unis 
 , un township du comté de Finney au Kansas.
 Terry Township, un township, du comté de Bradford, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships